Bromios () ist:

 Bromios (Beiname), Beiname mehrerer griechischer Götter
 Bromios (Sohn des Aigyptos), in der griechischen Mythologie ein Sohn des Aigyptos
 Bromios (Philosoph), ein Epikureer